Конфере́нция (от  «собирать в одно место») — собрание, совещание групп лиц, отдельных лиц, организации для обсуждения определённых тем.

 Конференция — коллегиальный орган управления высшим учебным заведением в Российской империи (Совет профессоров).
 Научная конференция — большое собрание, совещание представителей разных учреждений, стран, групп.
 Пресс-конференция — организованная встреча журналистов с представителями компаний, организаций или отдельными персонами. Пресс-конференции:
 организуются с целью предоставления СМИ проблемной и комментирующей информации;
 характеризуются возможностью получения информации из первых рук, проверки сведений и уточнения версий с помощью вопросов.
 Бизнес-конференция — собрание представителей одной или нескольких компаний с целью обсуждения результатов сотрудничества в сфере бизнеса, обсуждение проблем возникающих при реализации бизнес-идеи, путей решения этих проблем, улучшение взаимодействия. Такие собрания обычно проводятся в оборудованных конференц-залах с использованием специального оборудования для конференций (проекторы, экраны, системы синхронного перевода и пр.)
 Конференция КПСС (Партконференция) — высший орган областных, краевых, окружных, городских, районных и крупных первичных организаций КПСС.

 удалённые
 Конференц-связь, селекторное совещание — в телефонной связи разговор между тремя и более абонентами.
 Видеоконференция — общение с обменом звуко- и видеоинформацией, по каналам связи.
 Конференция (интернет) — см. Новостная группа
 Эхоконференция в ФИДО.
 Веб-конференция (веб-форум)

Конференция — совокупность команд в спорте одной страны и одного класса мастерства, как правило проводящих между собой регулярные чемпионаты. То же, что лига в этом же смысле.
НХЛ
 Западная конференция
 Восточная конференция
КХЛ
 Западная конференция
 Восточная конференция
НБА
 Западная конференция
 Восточная конференция
НФЛ
 Американская футбольная конференция
 Национальная футбольная конференция
MLS
 Западная конференция
 Восточная конференция
FA
 Футбольная конференция (прежнее название). См. Национальная лига (дивизион)
 Футбольная Конференция Англии (прежнее название). См. Национальная лига Англии.
УЕФА
 Лига конференций УЕФА

См. также 
 
 

Собрания